Joost bezeichnet:

 Sankt Joost (Stinstedt), einen Ortsteil der Gemeinde Stinstedt im Landkreis Cuxhaven in Niedersachsen, mit gleichnamiger Wallfahrtskapelle
 Sankt Joost (Wangerland), einen Ort im Wangerland
 Joost (Vorname), einen männlichen Vornamen
 Joost (Unternehmen), ehemaliges Unternehmen für Internet-Fernsehen

Joost ist der Familienname folgender Personen:
 Gesche Joost (* 1974), deutsche Designforscherin
 Hans-Georg Joost, deutscher Mediziner
 Henry Joost (* 1982), US-amerikanischer Regisseur, Fernsehproduzent und Schauspieler
 Jürgen Joost (* 1956), deutscher Politiker (AfD, LKR)
 Oskar Joost (1898–1941), deutscher Musiker
 Risto Joost (* 1980), estnischer Dirigent und Sänger (Countertenor)
 Ulrich Joost (* 1951), deutscher Germanist
 Detlev Joost, Rechtswissenschaftler, Mitverfasser des 3. Bandes vom Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch

Siehe auch:
 Akademie voor Kunst en Vormgeving St. Joost (kurz: AKV St. Joost), niederländische Kunstakademie in Breda und 's-Hertogenbosch
 Jost
 Johst
 Jooste
 Joosten